Erva-das-galinhas é o nome comum usado para diversas espécies vegetais:

 Poa annua
 Polygonum aviculare